Invictus Games, játékfejlesztéssel foglalkozó informatikai vállalkozás
 Invictus Games, Henrik brit királyi herceg által 2014-ben alapított sportverseny, amit sérült katonák számára rendeznek